Русофили може да се отнася за:
 хора или общности, привърженици на русофилството;
 участници в Офицерски бунт (1887) на русофили в Русе и Силистра;
 Национално движение „Русофили“ – българско неправителствено сдружение;
 Русофили (вилна зона) – вилна зона в град Русе.